Na može značiti:
Na, kemijska oznaka za element natrij.
Na (narod), narod u Arunachal Pradeshu.